Moubarki ist der Familienname folgender Personen:
 Abdessamad El Moubarki (* 1981), marokkanischer Fußballspieler
 Bouchaib El Moubarki (* 1978), marokkanischer Fußballspieler